Орто-Ари — острів в морі Лаптєвих, Республіка Саха, Росія
 Орто-Ари — протока в морі Лаптєвих, Росія